Placebo ima več pomenov:
 placebo - inertna snov ali poseg, za katerega je prejemnik prepričan, da bo nanj učinkoval blagodejno
 Placebo - švedsko-angleško-ameriška glasbena skupina
 Placebo - studijski prvenec skupine iz leta 1996